Umri może dotyczyć: 
 Umri – miasto w środkowych Indiach, w stanie Maharashtra
 Umri – miasto w środkowo-północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej